Oostpolder (Etten-Leur), voormalig waterschap
 Oostpolder (Raamsdonk), voormalig waterschap
 Oostpolder (Uithuizermeeden)
 Oostpolder (Bentille)
 Oostpolder in Schieland
 Oostpolder (natuurgebied), natuurgebied in Gouda
 Oostpolder of Zuidwolderpolder
 Oostpolder te Noordlaren
 Scharmer-Oostpolder